Al-Khor Sports Club (arabiska:نادي الخور الرياضي) är en professionell fotbollsklubb som spelar i den högsta divisionen i Qatar. Klubben grundades 1961 och kommer från staden med samma namn.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
Officiell webbplats
 RSSSF (säsonger och mästare)
 RSSSF (CUP vinnare)

Fotbollsklubbar i Qatar